Pjedimonte ima više značenja:
 Pjedimonte (Kazerta)
 Pjedimonte (Rim)
 Pjedimonte (Salerno)
 Pjedimonte (Terni)